Den Namen Asparn tragen folgende Orte:

 Asparn an der Zaya, Marktgemeinde im Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Asparn (Gemeinde Langenrohr), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Langenrohr, Bezirk Tulln, Niederösterreich

Siehe auch:
 Aspern, Bezirksteil in Wien.
 Aspang-Markt, Gemeinde in Niederösterreich